Nannini ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Nannini († 1977), venezolanischer Motorradrennfahrer
 Alessandro Nannini (* 1959), italienischer Rennfahrer und Unternehmer
 Andrea Nannini (1944–2021), italienischer Volleyballspieler
 Damián Nannini (* 1961), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Miguel
 Danilo Nannini (1921–2007), italienischer Konditorei-Unternehmer
 Gianna Nannini (* 1954), italienische Liedermacherin und Rocksängerin
 Matteo Nannini (* 2003), italienischer Rennfahrer
 Raphaël Nannini (1852–1925), italienischer Bildhauer